Kruševo je lahko:

Kruševo, mesto v Severni Makedoniji
Kruševo, vas v občini Vinica, Severna Makedonija
 Kruševo, vas mesta Novi Pazar, Srbija
 Kruševo, vas v občini Prijepolje, Srbija
 Kruševo, vas v občini Dragaš (Sharr) v regiji Gora, Kosovo
 Kruševo, vas v občini Leposavić (Albanik), Kosovo
 Kruševo, vas v občini Foča, Republika Srbska, Bosna in Hercegovina
 Kruševo, vas v občini Olovo, Federacija BiH, Bosna in Hercegovina
 Kruševo, vas v občini Sokolac, Republika Srbska, Bosna in Hercegovina
 Kruševo, vas v občini Stolac, Federacija BiH, Bosna in Hercegovina
 Kruševo, vas v občini Gusinje, Črna gora
 Kruševo, vas v občini Pljevlja, Črna gora
 Kruševo, vas v občini Brestovac, Požeško-slavonska županija, Hrvaška
 Kruševo, vas mesta Obrovac, Zadarska županija, Hrvaška
 Kruševo, vas v občini Primošten, Šibensko-kninska županija, Hrvaška